Sultanahmet – sultan Ahmet – peut désigner le quartier de Sultanahmet du district de Fatih  à Istanbul, Turquie, ainsi que :
 la Mosquée bleue, ou Sultanahmet Camii,
 la place du Sultan-Ahmet (« Sultanahmet Meydanı »),
 l'hippodrome de Constantinople.

Article connexe 
 Liste des quartiers d'Istanbul

Istanbul
Quartier d'Istanbul
Corne d'Or